Владимир Дмитриевич Фёдоров:
 Фёдоров, Владимир Дмитриевич (1920—1998) — Герой Советского Союза.
 Фёдоров, Владимир Дмитриевич (1933—2010) — советский и российский хирург, академик РАМН.
 Фёдоров, Владимир Дмитриевич (1930—2017) — советский и российский химик и физик-ядерщик, заслуженный работник атомной промышленности РФ.